FAV steht als Abkürzung für:
 Fabrikarbeiterverband
 Förderung von Arbeitsverhältnissen
 Fränkischer Albverein
 Freiberger Altertumsverein
 Földalatti Villamos Vasút 

FAV